Eagles Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Eagles Building (Lorain, Ohio), NRHP-ID 86000850
 Eagles Building (Dayton, Ohio), NRHP-ID 82001478